Asymphylodora är ett släkte av plattmaskar. Asymphylodora ingår i familjen Lissorchiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Asymphylodora